Веселовський Б., Веселовський Богдан, Веселовський Борис (композитор) див. Весоловський Богдан Остапович
  (1880, с. Бобильовка, нині Саратовської області — 1954, Москва) — радянський історик земства, аграрних стосунків, фахівець з історії і економіки міського господарства і краєзнавства.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок